Нахум Гольдман ( — Нахум Гольдман; , Вишнево, Ошмянский уезд,  Виленская губерния — 29 августа 1982, Бад Райхенхаль) — немецкий лидер сионизма, публицист, основатель и третий президент Всемирного Еврейского Конгресса.

Биография 
Родился в Вишнево Виленской губернии, ныне Минская область, Белоруссия в семье учителей и писателей. Когда Нахуму было шесть лет семья переехала во Франкфурт.

Учился в университетах Гейдельберга, Марбурга и Берлина. Во время Первой мировой войны он работал в информационном отделе Министерства иностранных дел Германии.

В 1935 году по нацистским Нюрнберским законам он был лишен немецкого гражданства и стал гражданином Гондураса благодаря вмешательству французского министра Луи Барту. Позже он эмигрировал в США, поселившись в Нью-Йорке, где несколько лет представлял Еврейское агентство.

Примечания 

Персоналии:Сионизм
Политики Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Почётные доктора Брандейского университета
Иммигрировавшие в США из Германии